Леросская, Калимносская и Астипалейская митропо́лия () — епархия Константинопольской православной церкви на островах Лерос, Калимнос и Астипалея в составе Додеканесского архипелага в Греции.

История 
Епархия на Леросе существовала с 553 года, а на Астипалее с X века. Епископии входили в состав Родосской митрополии.

В 1314 году острова заняли мальтийские рыцари, а в 1523 году — османские войска. В 1912 году острова отошли к Италии, а в 1948 году были возвращены Греции.

Епископы 
 Хрисанф (20 октября 1888 — 21 июля 1894)
 Анфим (Цацос) (21 июля 1894 — 20 января 1895)
 Софроний (Христидис) (23 февраля 1895 — 29 мая 1897)
 Иоанн (Хадзиапостолу) (29 мая 1897 — 8 августа 1903)
 Герман (Феотокас) (8 августа 1903 — 9 июня 1918)
 Апостол (Кавакопулос) (6 сентября 1918 — июнь 1946)
 Хризостом (Коронеос) (22 июля — 2 декабря 1950) назначение не принял
 Исидор (Айдонопулос) (2 декабря 1950 — 19 мая 1983)
 Нектарий (Хаджимихалис) (24 мая 1983 — 16 мая 2005)
 Паисий (Аравантинос) (с 21 мая 2005)

Ссылки 
 Официальный сайт Леросской, Калимносской и Астипалейской митрополии 
 

Епархии Константинопольской православной церкви